Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herreneinzels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1975.

Setzliste 
Gesetzt wurden folgende Spieler:
  (erreichte das Finale)
  (Sieg)
  (Halbfinale)
  (Halbfinale)
  (Viertelfinale)
  (Erste Runde)
  (Viertelfinale)
  (Viertelfinale)

Ergebnisse 
In der Vorrunde gab es folgende Ergebnisse:
 Humberto Camarotti (Kuba) – Marian Mirza (Rumänien) 6:4, 6:4
 Emilian Pampulow (Bulgarien) – Paweł Geldner (Polen) 6:2, 6:2
 Francisco Acosta (Kuba) – Titeiu (Rumänien) 3:6, 7:5, 6:2

Quelle 
 Tennis, Verbandsorgan des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 19. Jahrgang (1975), Heft 4 (fälschlicherweise mit 20. Jahrgang bezeichnet)

1975
Tennisturnier 1975